Csehország
 Kněževes, település a Blanskói járásban
 Kněževes, település a Nyugat-prágai járásban
 Kněževes, település a Rakovníki járásban
 Kněževes, település a Žďár nad Sázavou-i járásban